Tiril Udnes Weng (ur. 29 września 1996 w Lørenskog) – norweska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata, czterokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów i młodzieżowców.

Jej siostra bliźniaczka Lotta Udnes Weng oraz kuzynka Heidi Weng również uprawiają biegi narciarskie.

Kariera 
W zawodach międzynarodowych pierwszy raz wystartowała 18 lutego 2013 roku w rumuńskim Braszowie podczas jedenastej edycji zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy. W pierwszym swoim starcie zajęła 5. miejsce w biegu na 7,5 km stylem dowolnym. W kolejnych startach w Braszowie ukończyła na 23 miejscu bieg na 5 km stylem klasycznym, a także zajęła 4. miejsce w sprincie rozgrywanym techniką dowolną. Swój udział w festiwalu zakończyła zdobyciem brązowego medalu w mieszanym biegu sztafetowym.

Kolejnym startem arenie międzynarodowej był występ na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, które odbyły się na przełomie stycznia i lutego 2014 roku we włoskiej dolinie Val di Fiemme. Jej najlepszym startem na mistrzostwach był występem w biegu sztafetowym, w którym to zdobyła brązowy medal wraz z koleżankami ze sztafety.

Rok później wystartowała w kolejnych mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W kazachskim Ałmaty wzięła udział w czterech konkurencjach, a najlepszym jej wynikiem było zdobycie tytułu mistrzyni świata juniorów w biegu sztafetowym.

11 marca 2015 roku zadebiutowała w Pucharze Świata. W biegu sprinterskim rozgrywanym techniką klasyczną w norweskim Drammen zajęła 47. miejsce. Pierwsze punkty zdobyła 14 stycznia 2017 roku w Toblach, gdzie zajęła 21. miejsce w tej samej konkurencji. Na podium indywidualnych zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 3 grudnia 2021 roku w Lillehammer, kończąc rywalizację sprincie stylem dowolnym na 3. pozycji. Wyprzedziły ją jedynie Maja Dahlqvist ze Szwecji i Jessica Diggins z USA.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1996